Jeannette Götte (Hagen, 13 de março de 1979) é uma futebolista alemã. Foi medalhista olímpica pela seleção de seu país.

Ligações externas 
 

Atletas olímpicos da Alemanha
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000
Futebolistas da Alemanha